Diese Liste der Nummer-eins-Hits in Griechenland von 2021 basiert auf den offiziellen Top 75 Albums Sales Chart und der offiziellen Top 20 Airplay Chart der IFPI Griechenland.

Singles

Alben

Weblinks 
 Top-75 Albums Sales Chart (englisch)
 Official IFPI Airplay Chart